Слип () — чек, оформляемый при платеже платёжной картой; выдаётся с помощью платёжного терминала или импринтера в отличие от кассовых чеков, выдаваемых кассовым аппаратом. Используется в рамках эквайринга. Подтверждает начало процедуры оформления заявки на снятие средств со счёта покупателя.

Является разновидностью платёжного документа. Современные слипы похожи на кассовые чеки из-за одинакового способа создания — печати на специализированных электронных аппаратах. Ранее же слип являлся оттиском карты плательщика на бумаге, где заранее были пропечатаны реквизиты получателя, а также добавлялась надпись о сумме платежа и, в конце, акцепт плательщика. Вместе с выдачей слипа формируется запрос к банку-эквайеру, который предъявляет слипы для оплаты в банк-эмитент. Последний списывает средства со счёта покупателя и перечисляет их на счёт продавца. В России слип не может заменять кассовый чек, и поэтому эти документы выдаются вместе, если платёж совершается картой.

Существуют вариации слипов, распространённые в рамках отрасли страхования, которые обозначают документ-предложение, высылаемое перестрахователем потенциальным перестраховщикам. В частности существуют следующие вариации слипов:
 Лондонский слип бурового оборудования;
 Перестраховочный слип;
 Дополнительный слип;
 Открытый слип.

См. также 
 Расчётный чек

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное чтение

Ссылки 
 
 

__БЕЗ_ОГЛАВЛЕНИЯ__

Безналичные расчёты
Документы
Чеки